Firekildehypotesen kan henvise til flere artikler:

 Firekildehypotesen (Det Gamle Testamente) – en teori om mosebøgernes opståen
 Firekildehypotesen (Det Nye Testamente) – en teori om de synoptiske evangeliers opståen